Вёсс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Вёсс, Йозеф Венантиус фон (1863—1943) — австрийский композитор и хоровой дирижёр.
 Вёсс, Курт (1914—1987) — австрийский дирижёр.
 Вёсс, Рихард (род. 1986) — австрийский гандболист, правый полусредний немецкого клуба «Н-Любекке» и сборной Австрии.